Mit den Augen der Liebe ist der Titel folgender Filme:

 Mit den Augen der Liebe (1945), US-amerikanischer Film von John Cromwell
 Mit den Augen der Liebe (1959), französisch-italienischer Film von Denys de La Patellière 
 Rosamunde Pilcher: Mit den Augen der Liebe, deutscher Fernsehfilm von Richard Engel (2002)